Китайская Народная Республика (КНР) впервые приняла участие в Олимпийских играх в 1952 году в Хельсинки. В том же году Международным олимпийским комитетом (МОК) допускаются до участия в Олимпийских играх как КНР, так и Китайская Республика (которая после поражения Гоминьдана в гражданской войне представляла собой фактически только остров Тайвань). Из-за спора по поводу политического статуса Тайваня, КНР не принимала участия в Олимпийских играх вплоть до Зимних Олимпийских игр в Лейк-Плэсиде (1980 год). 
На летних Олимпийских играх сборная Китая появилась в 1984 году в Лос-Анджелесе, впервые с 1952 года.

Национальный олимпийский комитет Китая, в его нынешнем виде, был организован в 1979 году. До гражданской войны спортсмены Китая выступали как сборная Китайской республики. По окончании войны сборная Тайваня продолжала выступать с 1952 по 1976 годы в качестве китайской сборной (в футбольной команде сборной Китая на Олимпийских играх 1960-х подавляющее число спортсменов были из Гонконга, на тот момент британского). Ввиду оспаривания своего статуса, КНР бойкотировал Олимпийские игры в течение всего этого времени. В 1979 году МОК принял резолюцию по команде Китайской республики, которые отныне стали представлять только Тайвань и это открыло двери для КНР и позволило, наконец, присоединиться к олимпийскому движению.

Гонконг имеет отдельный национальный олимпийский комитет с 1950 года и участвует в Олимпиадах с 1952 года. После того как территория Гонконга была возвращена КНР в 1997 году, он получил статус специального административного района, но по-прежнему продолжает выступать на Олимпийских играх в качестве отдельной сборной.

Вместо традиционного былого соперника СССР во второй половине XX века, в XXI веке Китай стал главным конкурентом США в медальном зачёте на летних Олимпийских играх.

Китайцы являются лидерами в медальном зачёте в истории Олимпийских играх в настольном теннисе (они выиграли 32 из 37 всех разыгранных золотых наград), бадминтоне и прыжках на батуте. Больше всего китайцы завоевали медалей в прыжках в воду (81 медаль, включая 47 золотых), по состоянию на окончание Игр 2020 года отставая всего на 2 золотые медали от американцев. Также китайцы успешно выступают в тяжёлой атлетике, спортивной гимнастике, стрельбе. На зимних Играх наибольших успехов китайцы добились в шорт-треке (второе место в истории после Республики Корея) и фристайле.

Таблица медалей

Летние Олимпийские игры

Зимние Олимпийские игры

Медали по летним видам спорта

Медали по зимним видам спорта

Китайские спортсмены, выигравшие не менее 4 золотых олимпийских наград

См. также 
 Национальный олимпийский комитет КНР
 Список знаменосцев Китайской Народной Республики на Олимпийских играх
 Тайвань на Олимпийских играх
 Гонконг на Олимпийских играх

Примечания

Ссылки 
 Статистика  на sports-reference.com
 КНР на сайте Международного олимпийского комитета
 Олимпийский комитет КНР